Alfredo Alegría puede referirse a:

 Alfredo Alegría Rosales (1899-1974), poeta nicaragüense.
 Alfredo Alegría, actor mexicano.